Didenko (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Didenko (* 1983), russischer Politiker
 Nadija Didenko (* 1986), ukrainische Freestyle-Skiläuferin
 Oleh Didenko (* 1980), ukrainischer Jurist
 Waleri Antonowitsch Didenko (* 1946), sowjetischer Kanute

Didenko steht zudem für:
 Didenko (Mali), Ort und Gemeinde in der Kayes Region, Mali